Die BMW Malaysian Open 2013 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Kuala Lumpur. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 24. Februar bis zum 3. März 2013 statt. In der gleichen Woche fanden in Acapulco ebenfalls als International Turnier der WTA Tour 2013 die Abierto Mexicano Telcel und in Florianópolis der Brasil Tennis Cup 2013 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BMW Malaysian Open 2013 fand vom 24. bis zum 26. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Kuala Lumpur